Assedio di Stralsund (1628), battaglia della Guerra dei Trent'anni
Assedio di Stralsund (1678), assedio della Guerra di Scania
Assedio di Stralsund (1711–1715), assedio della Grande guerra del nord
Blocco di Stralsund, blocco armato del 1757-58 da parte delle forze armate prussiane durante la Guerra dei Sette anni
Assedio di Stralsund (1807), battaglia delle Guerre napoleoniche
Battaglia di Stralsund (1809), battaglia durante le Guerre napoleoniche